Kabinett Fagerholm steht für folgende Regierungen Finnlands:

 Kabinett Fagerholm I
 Kabinett Fagerholm II
 Kabinett Fagerholm III